Johann Heineccius ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Gottlieb Heineccius (auch Heinecke; 1718–1791), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Johann Gottlieb Heineccius (auch Heinecke; 1681–1741), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Michael Heineccius (auch Heinecke; 1674–1722), deutscher Theologe, Historiker, Siegelkundler und Dichter